Hubertus může být:

 Hubertus – latinizovaná podoba mužského křestního jména Hubert
 Hubertus von Hohenlohe (* 1959) – mexický fotograf, zpěvák a závodní lyžař
 hubertus (kabát) – dlouhý lovecký kabát
 Hubertus (pivo) – pivo vařené v pivovaru Kácov
 Hubertus (peřej) – peřej na řece Ohři pod Karlovými Vary